Седьмой военный округ был административным округом австралийской армии. В годы Второй мировой войны 7-й военный округ охватывал всю Северную территорию, штабом был расположен в Дарвине.

В 1942 году военный округ был преобразован в Силы Северной территории.

Ссылки

Литература 

 Оксфордский справочник по военной истории Австралии (Деннис, Питер; Грей, Джеффри ; Моррис, Юэн; Прайор, Робин; Боу, Жан) - ISBN 9780195517842.

Военные округа Австралии